Guldets Forbandelse er en amerikansk stumfilm fra 1916 af Chester M. Franklin og Sidney A. Franklin.

Medvirkende 
 Ben Lewis som Amos Winthrop.
 Bessie Love som Prudence.
 Georgie Stone som Jonathan.
 Violet Radcliffe som Eli.
 Carmen De Rue som Priscilla.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra USA
Amerikanske film fra 1916
Dramafilm fra USA